«Ру́сский бунт» — исторический фильм, снятый по мотивам сочинений А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва».

Сюжет 
Молодой офицер Гринёв попадает на службу в отдалённую Белогорскую крепость на границе киргизско-кайсацких степей. Там он знакомится с дочкой коменданта крепости, Машей, а также с честолюбивым и самовлюблённым офицером Швабриным. Видя в Гринёве соперника в попытках завоевать Машу, Швабрин провоцирует дуэль. В это время разгорается Пугачёвское восстание. Белогорская крепость взята, а родители Маши убиты. Швабрин соглашается перейти на службу к Пугачёву, чтобы сохранить себе жизнь. Гринёв отказывается, но Пугачёв милует его и отпускает, так как тот ранее одарил его видным тулупом, помогшим ему разыграть роль беглого царя. Впоследствии Гринёв повторно едет в Белогорскую крепость, чтобы освободить Машу. После взятия крепости царскими войсками арестованный Швабрин из мести доносит на Гринёва, и тому грозит гражданская казнь. Но отчаянное ходатайство Маши перед императрицей Екатериной II спасает Гринёву его честное имя.

В ролях 
 Матеуш Даменцкий — Пётр Гринёв (озвучивание Марат Башаров)
 Каролина Грушка — Маша Миронова (озвучивание Чулпан Хаматова)
 Владимир Машков — Емельян Пугачёв
 Сергей Маковецкий — Алексей Швабрин
 Владимир Ильин — Савельич
 Александр Ильин — Хлопуша
 Юрий Беляев — комендант Миронов
 Наталья Егорова — Василиса Егоровна
 Юрий Кузнецов — Иван Игнатьевич
 Ольга Антонова — Екатерина II
 Юозас Будрайтис — губернатор Оренбурга
 Михаил Филиппов — генерал-аншеф Пётр Панин
 Пётр Зайченко — Пьянов
 Андрей Дударенко — Белобородов
 Ксения Громова — Палашка
 Константин Юшкевич — Максимыч
 Сергей Варчук — Зурин
 Мария Миронова — Харлова
 Александр Вершинин — Харлов
 Владимир Литвинов (озвучивание: Владимир Антоник) — отец Гринёва
 Юрий Чулков — граф Алексей Орлов

Съёмки 
Для съёмки фильма на Красной горе возле посёлка Саракташ Оренбургской области сотрудниками и студентами Оренбургского аграрного университета под руководством художников-постановщиков фильма были выстроены деревянные декорации, изображающие Белогорскую крепость — избы, мельница, церковь, крепостная стена — которые сохранились до сих пор и используются в качестве музея под открытым небом.

Награды и номинации 
 Берлинский кинофестиваль (2000) — Номинация на приз «Золотой медведь»
 Кинопремия «Ника» (2001):
 Премии:
 Лучшая работа художника по костюмам — Наталья Полях
 Лучший звук — Александр Хасин, Юрий Рейнбах
 Лучшая работа художника-постановщика — Александр Толкачёв, Владимир Ермаков
 Номинации:
 Лучшая роль второго плана (Сергей Маковецкий)
 Лучшая операторская работа (Сергей Юриздицкий)
 Фестиваль «Кинотавр» (2000):
 Призы:
 Специальный приз жюри (фильму «Русский бунт»)
 Лучшая мужская роль (Сергей Маковецкий)
 Приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму (Владимир Мартынов)

Примечания 

Фильмы о Екатерине II
Исторические фильмы России
Исторические фильмы о 1770-х годах
Фильмы о восстании Пугачёва
Экранизации «Капитанской дочки»
Фильмы России 2000 года
НТВ-Профит
Фильмы:Персонаж:Емельян Пугачёв